Лессак — топоним во Франции:
 Лессак () — кантон во Франции, департамент Аверон
 Лессак () — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Лессак () — коммуна во Франции, департамент Шаранта